Patrioten kan syfta på:

 Patrioten – en amerikansk krigsfilm från år 2000, i regi av Roland Emmerich
 Patrioten (1792) – en politisk dagstidning 1792–1794
 Patrioten (1892) –  dagstidning 1792–1803
 Patrioten (tidskrift) – en svensk tidskrift under 1980-talet
 Patrioten-Marsch – en marsch av Johann Strauss den yngre
 Patrioten-Polka – en polka av Johann Strauss den yngre